Тальники — посёлок в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Малоимышского сельсовета.

География 
Посёлок расположена в 54 км к востоку от районного центра Ужур.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок  отделения № 7 Андроновского совхоза переименован в Тальники.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района